Tick-Tock steht als Titel für folgende musikalische Werke:
 Tick-Tock (Marija-Jaremtschuk-Lied), Lied von Marija Jaremtschuk
 Tick-Tock (Albina-Grčić-Lied), Lied von Albina Grčić
Siehe auch:
TikTok
Tik Tok